Dave Williams (rugby) – piłkarz rugby league w klubie Harlequins RL
 Dave Williams (muzyk) – pierwszy wokalista zespołu Drowning Pool
 Dave "Tiger" Williams – były gracz hokejowy NHL
 Dave Williams (futbol amerykański) – były gracz NFL
 Dave Williams (miotacz ur. 1979) – miotacz w Major League Baseball
 Dave Williams (miotacz ur. 1881) – miotacz w Major League Baseball w sezonie 1902
 David Williams (gracz w pokera) – profesjonalny gracz w pokera i Magic: The Gathering, znany też jako Dave Williams
 Dafydd Williams – kanadyjski astronauta znany również jako Dave Williams
 Dave Williams (osobistość radiowa) – australijski prezenter radiowy
 Dave Williams (Son Of Dork) – gitarzysta zespołu Son Of Dork
 Dave Williams (Gotowe na wszystko) – fikcyjna postać w serialu Gotowe na wszystko

Zobacz też
 David Williams